Тойота или Тоёта (, ):

 Toyota Group — кэйрэцу, ведущая компания в группе — «Toyota Motor Corporation»
 Toyota Motor Corporation — японская корпорация, производящая автомобили под марками Toyota, Daihatsu, Lexus
 Toyota F1 — заводская команда Формулы-1
 Тоёта — город в префектуре Айти, Япония.
 Тоёта — уезд, расположенный в префектуре Хиросима, Япония.
 «Тоёта» — стадион, расположенный в городе Тоёта, префектура Айти, Япония.
 Тоёта — японская фамилия. Известные носители:
 Тоёта, Ясухиса (род. 1952) — инженер по акустике, директор компании «Нагата акустикс».

См. также